268-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон — воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Формировался как 9-й ополченческий в школе № 10 на Партизанской улице (Большая Охта) в Ленинграде в начале июля 1941 года. Личный состав был набран из добровольцев Выборгской стороны

В составе действующей армии с 17 июля 1941 года по 13 ноября 1941 года.

4 июля 1941 года направлен для занятия укреплений Красногврадейского укреплённого района на рубеже деревень Поккизен-Пурское, Алля-Пурское и Юля-Пурское, в районе станции Тайцы — Пудость. Штаб батальона располагался в деревне Малая Ивановка. В первые бои вступил 20-22 августа 1941 года, проводил разведку боем.

Основные бои в полосе действий батальона разгорелись 8-10 сентября 1941 года, когда в наступление на доты и бронеколпаки, занимаемые батальоном, пошли части 6-й танковой дивизии. К 10 сентября 1941 года немецкие войска передовые отряды противника подошли вплотную к посёлку Тайцы со стороны Красного Села, с севера, и таким образом, батальон был в скором времени окружён, и по-видимому, оставив укрепления, разрозненно выходил к Ленинграду.

13 ноября 1941 года расформирован.

Подчинение

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов) со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Отдельные стрелковые, горнострелковые подразделения и отдельные подразделения морской пехоты СССР во время Великой Отечественной войны
Пулемётно-артиллерийские батальоны СССР в Великой Отечественной войне
Полки, батальоны, дивизионы народного ополчения СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году